Начиная с версии Юникода 9.0 для кириллицы выделено пять блоков:

Эти 4 раздела занимают в кодовом пространстве Юникода 448 позиций, из которых 22 пока свободны (не определены). Кроме того, в нижеприведённую большую таблицу включены 5 символов, не входящих в эти 4 раздела (см. «Разное»).

Символы можно разделить на 7 групп:
 U+0400 — U+045F — буквы славянских алфавитов из кодировки ISO 8859-5, но перемещённые вверх на 864 позиции (36016).
 U+0460 — U+0489 — исторические буквы и символы из старославянского (церковнославянского) алфавита.
 U+048A — U+052F — дополнительные буквы для разных языков, использующих кириллицу.
 U+2DE0 — U+2DFF — церковнославянские буквотитлы.
 U+A640 — U+A67F — дополнительные буквы и символы для церковнославянского языка.
 U+A680 — U+A69F — дополнительные буквы для старой абхазской орфографии.
 U+1C80 — U+1C8F — старые формы представления кириллических букв.

Проблемы и особенности использования 
 Не регламентируется использование одновременно современных и исторических начертаний в одном тексте. К примеру, несмотря на присутствующую возможность указания варианта начертания символов (variation selectors), для кириллических символов используемые варианты стандартом не определены.
 Не реализована возможность использования надстрочных символов, простирающихся над несколькими буквами, что требуется в церковнославянском языке.
 Существует неоднозначность по отношению к кодированию некоторых букв: например, «Й» может быть закодирована как единый символ U+0419 либо как комбинация «И» U+0418 и диакритического знака U+0306. Для приведения таких символов текста к единообразию стандарт определяет формы нормализации текста.
 Для части букв некоторых языков с алфавитом на основе кириллицы не существует отдельных монолитных знаков, только диакритические комбинации, например, р̆, а̄.
 Для указания ударения следует использовать акут (U+0301) после соответствующего символа (ы́ э́ ю́ я́).
 Наличие разных начертаний одних и тех же букв в разных языках иногда приводит к некорректному виду текста: например русский и сербский языки используют разное начертание курсивных букв, например п и т в сербском выглядят как и и ш.

Символы кириллицы в версии Юникода 9.0 

В нижеприведённой таблице строчные буквы упорядочены в порядке возрастания их юникодовских номеров (за исключением Ё, поставленной на своём алфавитном месте, и украинской Ґ, перемещённой в конец блока дополнительных знаков для современных славянских языков). Прописные буквы стоят непосредственно перед соответствующими строчными буквами.

Колонка «КР» означает «каноническое разложение» — если ячейка в этом столбце не пуста, то символ можно представить в виде сочетания базового символа и диакритического знака.

Колонка «ВЮ» означает версию Юникода, в которой впервые появился данный символ (самой ранней версией считается 1.1, а не 1.0).

Английские названия символов, написанные заглавными буквами (колонка «название») являются частью стандарта Юникода. Названия на других языках, включая русский и прочие языки на кириллической основе, в стандарте Юникода не прописаны. При этом для многих символов официальных названий на русском языке нет, а некоторые другие символы имеют разные названия в разных кириллических языках (например, «Ъ» в русском алфавите называется «Твёрдый знак», в церковнославянском — «Еръ», а в болгарском — «Ер голям»).

Всего в таблицу включено 429 символов.

См. также 

 Список букв кириллицы
 Алфавиты на основе кириллицы

Примечания

Ссылки 
 Таблицы кодировки стандарта Юникод (версия 11.0)
 Техническая спецификация 6.2 стандарта Юникод

Юникод
Кодировки кириллицы